Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Кароль Кучера.

У фіналі Петр Корда здолав Марсело Ріоса. Для Корди цей титул виявився єдиним за кар'єру на турнірах Великого шолома, а для Ріоса - єдиним фіналом.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1998 Australian Open Men's Singles draw 

1998 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу